Радищевское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

 Радищевское сельское поселение — входит в Кузнецкий район Пензенской области
 Радищевское сельское поселение — входит в Новоузенский район Саратовской области.

См. также 
 Радищевское городское поселение